Gordinești, comune della Moldavia nel distretto di Edineț
Gordinești, comune della Moldavia nel distretto di Rezina